107-й Чемпионат Европы по конькобежному спорту прошёл с 11 по 13 января 2013 года на катке Тиалф в Херенвене (Нидерланды).

Расписание 
Указано местное время UTC+1 (MSK-3).

Квоты от стран 
Каждая европейская страна — член ИСУ вправе выставить для участия по одному спортсмену среди мужчин и женщин. Следующие страны по итогам предыдущего чемпионата Европы получили право представить более 1 участника на соревнования. При этом каждый участник должен выполнить квалификационный норматив: 4.24,00 на 3000 метров у женщин и 6.48,00 на 5000 метров у мужчин.

Участники

Мужчины

Женщины

Результаты

Призёры на дистанциях

Мужчины

Женщины

Итоговая классификация

Мужчины

Женщины

Отбор на чемпионат мира 
По результатам чемпионата Европы сформированы квоты от стран для участия на чемпионате мира в классическом многоборье 2013 года. От Европы на чемпионате мира будут участвовать 17 мужчин и 14 женщин.

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт чемпионата
 Официальный сайт чемпионата
 Программа и результаты

Международные спортивные соревнования в Херенвене
2013
2013 год в конькобежном спорте
конькобежный
Спорт в Нидерландах в 2013 году
Международные соревнования по конькобежному спорту в Нидерландах
Январь 2013 года
Чемпионаты Европы в Нидерландах